Jorge Basadre (historicus), een Peruaans historicus
Jorge Basadre (provincie), een provincie van Peru